R23 oder R 23 steht für:

 R23, Bezeichnung für eine ägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste
 R23 (Russland), Fernstraße in Russland
 BMW R 23, Motorrad von BMW aus dem Jahr 1938
 HMA 23, englisches Starrluftschiff z. Z. des Ersten Weltkriegs, siehe Liste britischer Starrluftschiffe
 Renault R23, Formel-1-Rennwagen von Renault

R-23 steht für:

 Fluoroform, ein HFKW-Kältemittel
 Wympel R-23, eine sowjetische Luft-Luft-Lenkwaffe